Соколинка — название нескольких населённых пунктов:
 Соколинка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Соколинка — посёлок в Красноярском районе Самарской области.